Электронное сообщение — многозначный термин.

Отправка сообщений для одного адресата
 SMTP (в компьютерных сетях)
 SMS и аналогичные текстовые сообщения (в сетях сотовой связи)
 Голосовая почта (с использованием ТфОП)
 Личное сообщение (в компьютерных сетях)
 Пейджер (с использованием ТфОП)
 Система мгновенного обмена сообщениями (в компьютерных сетях)
 Факс (с использованием ТфОП)
 Электронная почта (в компьютерных сетях)

Отправка сообщений для множества адресатов
 BBS (в компьютерных сетях)
 Веб-форум (в компьютерных сетях)
 Группа новостей в среде Usenet (в компьютерных сетях)